Slag om Arnhem - slag in 1944
 Theirs Is the Glory - Nederlandse naam van een film uit 1946 over de desbetreffende slag
 Slag om Arnhem (stripboek) - stripboek van Hennie Vaessen